Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Agustín Calleri e Edgardo Massa che hanno battuto in finale Diego del Río e Mariano Hood 5-7, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Luis Lobo /  Daniel Orsanic (quarti di finale)
 Enzo Artoni /  Andrés Schneiter (quarti di finale)

 Adriano Ferreira /  Daniel Melo (primo turno)
 André Sá /  Alexandre Simoni (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 2001